Case Reggiani ima više značenja:
 Case Reggiani, Bologna
 Case Reggiani, Modena